Премьер-лига сезона 2015/16 — 24-й розыгрыш в истории Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года.

Жеребьёвка календаря турнира состоялась 17 июня 2015 года. Сезон начался 8 августа 2015 года и должен был завершиться 15 мая 2016 года, однако матч последнего тура между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» был перенесён на 17 мая из-за обнаружения подозрительного предмета на стадионе «Олд Траффорд».

Новыми участниками Премьер-лиги стали клубы «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич Сити».

В турнире приняло участие 20 команд из 14 городов.

Чемпионский титул сенсационно завоевал «Лестер Сити», который в предыдущем сезоне с трудом избежал выбывания из турнира. Чемпионский титул стал для клуба первым в его 132-летней истории и пришёлся на 111-й сезон выступления команды в системе футбольных лиг Англии. Игроком сезона был признан английский нападающий Джейми Варди, ставший лучшим бомбардиром своего клуба в сезоне.

По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Астон Вилла», которая не выбывала из высшего дивизиона на протяжении 29 лет, а также «Норвич Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

Последний сезон Премьер-лиги, проводившийся при финансовой поддержке титульного спонсора банка «Barclays» и носивший название «Barclays Premier League».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы-участники

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2015/16 принимают участие 5 клубов из Лондона. По два клуба представляют Ливерпуль и Манчестер. Также в чемпионате принимает участие клуб из Уэльса, «Суонси Сити».

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики 

Примечание
5 Футболист забил 5 мячей

4 Футболист забил 4 мяча

Сухие матчи

Дисциплинарная статистика

Игроки 
 Наибольшее количество жёлтых карточек: 11
  Джек Колбэк (Ньюкасл Юнайтед)
 Наибольшее количество красных карточек: 3
  Виктор Ваньяма (Саутгемптон)

Клубы 
 Наибольшее количество жёлтых карточек: 75
 Астон Вилла
 Наибольшее количество красных карточек: 6
 Саутгемптон
 Челси

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.

Тренер сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему тренеру сезона английской Премьер-лиги получил главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери.

Золотая бутса английской Премьер-лиги 
Награду лучшему бомбардиру сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.

Золотая перчатка английской Премьер-лиги 
Награду лучшему вратарю сезона английской Премьер-лиги получил вратарь «Арсенала» Петр Чех.

Команда года по версии ПФА 

В состав «команды года» по версии ПФА вошли следующие игроки:

Вратарь: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед).Защитники: Эктор Бельерин (Арсенал), Уэс Морган (Лестер Сити), Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм Хотспур), Дэнни Роуз (Тоттенхэм Хотспур)Полузащитники: Рияд Махрез (Лестер Сити), Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур), Н’Голо Канте (Лестер Сити), Димитри Пайе (Вест Хэм Юнайтед).Нападающие: Джейми Варди (Лестер Сити), Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур).

Игрок года по версии футболистов ПФА 
Награду лучшему игроку года по версии футболистов ПФА получил алжирский полузащитник «Лестер Сити» Рияд Махрез.

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду лучшему молодому игроку года по версии ПФА получил английский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов 
Награду лучшему футболисту года по версии Ассоциации футбольных журналистов (АФЖ) получил нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2014
Англия
Премьер-лига